El término Parque Norte puede referirse a:

 Parque Norte, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Parque Norte, parque natural de la ciudad de Madrid, España;
 Parque Norte, parque de atracciones de la ciudad de Medellín, Colombia;
 Parque Norte, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Parque Norte, predio deportivo y recreativo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.